The First Lady - album di Faith Evans del 2005
 The First Lady - film del 2015 diretto da Omoni Oboli
 The First Lady - serie televisiva del 2022